Die Kindai steht für:
 () Kinki-Universität
 () Universität Kanazawa